Konde – circoscrizione della Tanzania situata nel distretto di Morogoro
 Konde – circoscrizione della Tanzania situata nel distretto di Micheweni

 Kondé – arrondissement del Benin